Mosquitera puede referirse a:

 Bastidor de tela metálica que se coloca en puertas y ventanas para impedir el paso a los insectos, generalmente fabricada con aluminio y fibra de vidrio. 
 el toldillo para evitar los mosquitos; 
 el nombre común de la planta Ricinus communis;
 La mosquitera, película española de 2010.